Александровский проезд — названия улиц в разных городах Российской Федерации.

 Александровский проезд — улица в Томске;
 Александровский проезд — прежнее (до 1922 года) название ныне не существующей 2-й Аэропортовской улицы в Москве.